Papa Joan VI (Efes ? - Roma, 705), Papa de l'Església Catòlica (701 -705)
 Joan VI el Prudent o Joan V l'Anglòfil (1389 - 1442), duc de Bretanya (1399 -1442) 
 Joan VI d'Anhalt-Zerbst (Zerbst, 1621 -1667), noble alemany de la casa d'Ascània, fill del príncep Rodolf (1576-1621) i de Magdalena d'Oldenburg (1585-1657).
 Joan VI Cantacuzè (Ἰωάννης ὁ Καντακουζήνος. (~1292 – 1383), emperador romà d'Orient de facto (1342-55) i de iure (1347-55)
 Joan VI de Constantinoble, patriarca de Constantinoble (711 -715)
 Joan VI d'Harcourt, comte d'Harcourt (1342-1388), comte d'Aumale, vescomte de Saint-Sauveur i de Châtellerault, senyor d'Elbeuf, de Lillebonne, de Brionne, d'Aarschot i de La Saussaye 
 Joan VI de Portugal dit «el Clement» (Lisboa, 1767 - 1826), rei de Brasil (1816-1822) i rei de Portugal (1816-1826).